La Korisliiga 2010-2011 è stata la 71ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Ville Kaunisto,  e  Damon Williams, 
MVP finali:  Damon Williams, 
Allenatore dell'anno:  Pieti Poikola, 
Miglior giovane:  Cedric Latimer, 
Sesto uomo:  Mikko Jalonen, 
Giocatore più migliorato:  Petri Heinonen, 
Miglior difensore:  Vesa Mäkäläinen, 
Miglior arbitro:  Pekka Niemi

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2010-2011